La stagione 2003 dell'Euro Formula 3000 fu prevista su 10 gare anche se poi ne vennero disputate solo 9. Vi presero parte 10 differenti team e 26 differenti piloti.

La pre-stagione

Calendario 
Il calendario venne reso noto il 9 dicembre 2002.

Piloti e team

 Tutti utilizzano vetture Lola T99/50 con motori Zytek.

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica piloti

I punti sono assegnati secondo lo schema seguente:

Risultati completi

R10=ritirato ma classificato R=ritirato NS=non parteNQ=non qualificato

Note

 05
Euro Formula